

Famiglia genovese
Doria – famiglia nobiliare italiana
Doria Lamba – ramo della famiglia
Doria di Montaldeo – ramo della famiglia
Doria Landi Pamphili – ramo della famiglia
Doria d'Angri – ramo della famiglia

Persone

XII-XVI secolo
Percivalle Doria (1195 circa – 1264) – condottiero
Lamba Doria (XIII secolo) – ammiraglio
Branca Doria (1233 circa – post 1325) – feudatario
Andrea Doria (1466-1560) – ammiraglio e uomo di stato genovese 
Filippino Doria – ammiraglio, cugino di Andrea
Gianandrea Doria – ammiraglio, pronipote di Andrea
Mariano V Doria-Bas – Giudice d'Arborea, Principe di Baux

XX secolo
Manlio Rossi-Doria (1905-1988) – economista, politico e accademico italiano
Marco Doria (1957 – vivente) – professore ordinario e politico, sindaco di Genova
Andrea Doria – fotografo cinematografico
Dória (Matheus Dória Macedo) – calciatore brasiliano

Navi
 Andrea Doria – corazzata classe Ruggiero di Lauria, varata nel 1885.
 Andrea Doria – nave da battaglia classe Caio Duilio, varata nel 1913 e ricostruita tra il 1937-1940, prestò servizio fino al 1956
 Andrea Doria – transatlantico varato nel 1951
 Andrea Doria (553) – incrociatore lanciamissili/portaelicotteri classe Andrea Doria, varata nel 1963
 Andrea Doria (D 553) – cacciatorpediniere/fregata lanciamissili classe Orizzonte, varata nel 2005

Geografia
Doria, frazione di Cassano all'Ionio, in provincia di Cosenza
Doria, frazione di Genova, nella città metropolitana di Genova

Altro
Doria, storica azienda trevigiana di biscotti, cracker e di pasticceria, dal 2006 facente parte della Bauli Spa. L'azienda è famosa principalmente per il biscotto "Bucaneve"
 Liceo ginnasio Andrea D'Oria, liceo classico di Genova.
 Società Ginnastica Andrea Doria, società sportiva genovese fondata nel 1895.

Pagine correlate 
Palazzo Doria